Osječenica (auch Osjecenica) ist der Name 
 eines Gebirgsstocks (Osječenica planina) westlich von Bosanski Petrovac in Bosnien und Herzegowina mit dem Hauptgipfel Velika Osječenica (), siehe Osječenica (Bosanski Petrovac)
 eines Gipfels im Massiv des Cincar () nordnordöstlich von Livno in Bosnien und Herzegowina, siehe Osječenica (Livno)